Nelspruit (, ) è una città del Sudafrica nord-orientale, capoluogo della provincia di Mpumalanga e della municipalità locale di City of Mbombela.
Sorge lungo il corso del fiume Crocodile a  a circa  a ovest del confine con il Mozambico e a circa  a est di Johannesburg.

La vicina township è KaNyamazane, a qualche chilometro ad est da Nelspruit. Il presidente Paul Kruger ne fece la sede del governo della Repubblica Sudafricana del Transvaal dopo la caduta di Pretoria in occasione della Guerra Boera.

Storia
Nelspruit fu fondata nel 1905 dai tre fratelli Gert, Louis ed Andries Nels che pascolavano il loro bestiame intorno alla zona di Nelspruit nei mesi invernali. I terreni fertili ed il clima subtropicale forniscono le circostanze perfette per gli agrumi e frutti tropicali principalmente mango, banana, avocado.
La regione di Nelspruit produce 1/3 della produzione nazionale di arance.

Con lo sviluppo della ferrovia a partire dal 1902, Nelspruit è diventato un grande centro economico ed un centro turistico. È un luogo di passaggio verso le grandi destinazioni turistiche della provincia come il Kruger National Park, il Blyde River Canyon, il villaggio-museo di Barberton o anche il Mozambico e lo Swaziland.
La città ha due aeroporti, Kruger Mpumalanga International Airport a nord-est e Nelspruit Airport a sud-ovest.

Sport 
Nelspruit è stata sede dei Mondiali di calcio 2010 nello stadio Mbombela (capienza 40.000 spettatori).

Nelspruit è stata scelta per ospitare alcune partite della Coppa delle nazioni africane 2013.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Centri abitati dello Mpumalanga